Belci bezeichnet:
 den Belci-Staudamm in Rumänien

Belci ist der Familienname von
 Elena Belci (* 1964), italienische Eisschnellläuferin